Baret ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Baret (* 1940), argentinische Schauspielerin
 Jeanne Baret (Pseudonym Jean Baré; 1740–1807), französische Naturforscherin

Siehe auch:
 Beauregard-Baret, südfranzösische Gemeinde im Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Barett
 Barrett
 Beret